Sepp est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Prénom

Toponyme

Sepp, village de la région du Centre

Voir aussi
SEPP, service externe de préventionet de protection au travail en Belgique 
Science & Environmental Policy Project (SEPP), groupe américain financé par des intérêts privés